Сеньковский сельский совет — административно-территориальные единицы на Украине:
 Сеньковский сельский совет — в Бориспольском районе Киевской области. 
 Сеньковский сельский совет — в Купянском районе Харьковской области.
 Сеньковский сельский совет — в Городнянском районе Черниговской области.